Marcó del Pont ist der Familienname folgender Personen:

 Mercedes Marcó del Pont (* 1957), argentinische Wirtschaftswissenschaftlerin, Politikerin, Bankmanagerin und Finanzbeamtin 
 Casimiro Marcó del Pont (1777–1819), spanischer Soldat und Kolonialgouverneur